Декамеро́н ( — «Десятиднев»):
 «Декамерон» — собрание ста новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо.
 «Ночи Декамерона» — британский фильм Хьюго Фрегонезе по мотивам 3 новелл Боккаччо, 1953.
 «Декамерон» — кинофильм Пьера Паоло Пазолини по мотивам 7 новелл Боккаччо, 1971.
 «Декамерон» — итальянский фильм братьев Паоло и Витторио Тавиани по мотивам 5 новелл Боккаччо, 2015.
 «Солдатский декамерон» — российский фильм Андрея Прошкина о декаде любовных перипетий в глухом гарнизоне, 2005.
 Decamerone — альбом группы «Винтаж».

См. также